Gómez Farías ist der Name folgender Verwaltungseinheiten in Mexiko:

* Municipio Gómez Farías (Chihuahua)
 Municipio Gómez Farías (Jalisco)
 Municipio Gómez Farías (Tamaulipas)